Agoncillo är  central ort i kommunen med samma namn i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Agoncillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Agoncillo är huvudsakligen lite kuperad. Agoncillo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Agoncillo. Runt Agoncillo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km väster om Agoncillo. Trakten runt Agoncillo består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien